5606 Muramatsu – asteroide della fascia principale
 147P/Kushida-Muramatsu – cometa periodica del Sistema solare

Persone 

 Hiroshi Muramatsu – allenatore di calcio ed ex calciatore giapponese
 Mariko Muramatsu – cestista giapponese
 Osamu Muramatsu – astronomo giapponese
 Taisuke Muramatsu – calciatore giapponese